Атажу́кино () — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование «сельское поселение Атажукино», как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Селение расположено в южной части Баксанского района, в долине реки Баксан. Находится в 10 км к юго-западу от районного центра — Баксан, и в 35 км к северо-западу от Нальчика. В пределах села расположен нижний каскад Баксанского ГЭС, с его регулирующими и распределительными сооружениями. Через село проходит региональная автотрасса  «Прохладный—Баксан—Эльбрус», ведущая в национальный парк Приэльбрусье.

Общая площадь территории сельского поселения составляет — 50,47 км2.

Граничит с землями населённых пунктов: Заюково на юге, Исламей на северо-западе, Дугулубгей на северо-востоке и Верхний Куркужин на западе.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф представляет собой преимущественно холмистые территории расположенных в пределах высот от 500 до 920 метров. Средние высоты на территории составляют 712 метров над уровнем моря. Высшей точкой сельского поселения является массив «Махогапс», находящееся к востоку от села.

Гидрографическая сеть представлена рекой Баксан, в долине которой и располагается основная часть населения. На территории сельского поселения в него впадают реки — Кардантхала и Афабг. На территории села расположена Баксанская ГЭС и её очистительные сооружения. 

Климат влажный умеренный, с тёплым летом и прохладной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +9,5°С, и колеблется от средних +21,5°С в июле, до средних −3,0°С в январе. Среднесуточная температура воздуха колеблется от −10°С до +15°С зимой, и от +16°С до +30°С летом. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. В начале весны на климат большое влияние оказывает горячий ветер — фён, дующий с высокогорий, при резких перепадах температуры воздуха.

История 
Село основано в 1706 году на правом берегу реки Баксан, одним из главных кабардинских княжеских родов — Атажукиных. Основателями были два брата: Бекмурза и Мыхамат Атажукины, которые переселились в данное место со своими людьми из района Пятигорья, и осели выше аула Ислама Атажукина — Исламово.

В ходе Кавказской войны село не раз оказывалась под ударом царских войск. В 1825 году с присоединением Кабарды к Российской империи, многие жители аула военной царской администрации ушли за Кубань к другим адыгам, чтобы там продолжить войну. Второе резкое сокращение численности населения аула произошло после окончания Кавказской войны в 1864 году, в результате мухаджирства вызванного окончательным присоединением Кавказа к России.

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Атажукино II как и другие кабардинские поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Кызбурун I.

В 1930 году был создан крупный колхоз «Индустриализация».

В октябре 1936 года введён в эксплуатацию первый гидроагрегат Баксанской ГЭС, здание которой расположено у северной окраины села.

В 1940 году левобережная часть села, на которой располагалась Баксанская ГЭС была выделена в самостоятельный населённый пункт — рабочий посёлок БаксанГЭС. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 января 1957 года рабочий посёлок БаксанГЭС Баксанского района Кабардинской АССР отнесён к категории сельских поселений и обратно включён в состав села.

В годы Великой Отечественной войны в селе и его окрестностях шли тяжёлые бои. В августе-октябре 1942 года немецко-фашистские войска более двух месяцев не могли овладеть селом и стратегической высотой 910. В январе 1943 года село было освобождено советскими войсками.

По этому поводу маршал Вершинин К. А. писал: «…Сообщения в печати и по радио воодушевляли личный состав на новые подвиги во имя победы над врагом. Командиры и политработники воспитывали воздушных бойцов, всех авиаспециалистов и воинов обслуживающих подразделений в духе жгучей ненависти к немецко-фашистским захватчикам, пробравшимся в район Кавказа и творившим неслыханные зверства и злодеяния над мирным населением. Хорошо помнится день, когда всем нашим авиаторам был зачитан акт о зверствах оккупантов в деревне Кызбурун Кабардино-Балкарской АССР. Смерть и запустение принесли гитлеровцы горцам. За короткий срок бандиты опустошили и разрушили некогда цветущее селение. Всё, что не могли забрать с собой, оккупанты предавали огню. Грабежи сопровождались убийствами жителей, насилием над женщинами и девушками. Фашисты обстреляли из автоматов дом жены красноармейца Гисы Молова, её тяжело ранили, а десятилетнего сына убили. Гитлеровские палачи замучили и расстреляли 50 мирных жителей деревни, а 11 семей увели с собой, отступая под ударами Красной Армии. Помимо того, они угнали из селения много женщин и девушек.

По просьбе жителей села (решение схода граждан от 2 апреля 2002 года, Постановление Правительства КБР № 668-ПП от 11 июля 2003 года), постановлением Правительства РФ № 75 от 12 февраля 2004 года селу было возвращено его историческое название — Атажукино.

В 2005 году Атажукинская сельская администрация была преобразована в муниципальное образование, со статусом сельского поселения.

В июле 2010 года на гидроэлектростанции «Баксан ГЭС» была совершена террористическая диверсия, в ходе которой станция сильно пострадала.

Население 

Плотность —  чел./км²

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения Атажукино — село Атажукино, ул. Катанчиева, 47.

Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Исполнительно-распорядительный орган — Местная администрация сельского поселения Атажукино. Состоит из 8 человек.
 Глава администрации сельского поселения — Кумыков Муаед Исмелович.
 Представительный орган — Совет местного самоуправления сельского поселения Атажукино. Состоит из 14 депутатов, избираемых на 5 лет.
 Председатель Совета местного самоуправления сельского поселения — Кумыков Муаед Исмелович.

Образование 
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 «им. Т. М. Курашинова» — ул. Катанчиева, 49.
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 — ул. Надречная, 1.
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 «им. Т. М. Катанчиева» — ул. Апшева, 72.
 ГБОУ Кадетская школа-интернат № 1 «им. З.Х. Дикинова» — ул. Апшева, 30.
 МКОУ Дошкольная прогимназия — ул. Катанчиева, 49. 
 Начальная школа Детский сад № 1.
 Начальная школа Детский сад № 3.

Здравоохранение 
 Участковая больница — ул. Апшева, 69.

Культура 
 МКУ Сельский Дом Культуры — ул. Апшева, 79.

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ
 Совет старейшин
 Совет ветеранов труда и войны и др.

Ислам 
 Сельская мечеть — ул. Катанчиева, 58.

Предприятия 
Основные бюджетообразующие предприятия на территории сельского поселения.
 Баксанская ГЭС
 ООО «Атажукинский» — разведение фруктовых садов.
 ООО «Гедгафов» — разведение фруктовых садов.

Улицы 
На территории села зарегистрировано 13 улиц и 6 переулков:

Улицы:

Переулки:

Известные жители 
 Атажукин Измаил-бей — прототип одноимённого героя в произведении Михаила Юрьевича Лермонтова — «Измаил-бей» (Восточная повесть).

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Баксанского района
Муниципальные образования Баксанского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии
Бывшие посёлки городского типа Кабардино-Балкарии